Wilhelmus ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Wilhelmus (1931–2022), deutscher Neuzeithistoriker

Siehe auch:
 De Wilhelmus, Hymne der Großherzöge von Luxemburg
 Het Wilhelmus (Wilhelm von Nassau), Nationalhymne der Niederlande
 Wilhelm (Havelberg)